Финал Кубка европейских чемпионов 1990 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1989/90, 35-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 23 мая 1990 года, на стадионе «Пратерштадиум» в Вене. В матче встретились итальянский «Милан» и португальская «Бенфика».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1989/1990

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1990
Кубок европейских чемпионов
Май 1990 года
Лига чемпионов 1990
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по футболу в Австрии
События 23 мая
Спорт в Австрии в 1990 году
Спорт в Италии в 1990 году
Спорт в Португалии в 1990 году